Герзау:

 Герзау — коммуна в Швейцарии, в кантоне Швиц.
 Герзау — округ в Швейцарии. Центр округа — город Герзау.